Ryffel ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Ryffel-Rawak (* vor 1945), Psychiaterin, Psychologin und Autorin

 Johann Jakob Ryffel (1807–1868), Schweizer Politiker
 J. J. Ryffel (1861–1935), Schweizer Musiklehrer und Dirigent

 Markus Ryffel (* 1955), Schweizer Langstreckenläufer